Edílson Abdala Júnior vagy egyszerűen Edílson (Uberaba, 1987. január 25. –), brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 
Edílson adatlapja a soccerway.com oldalon 

1987-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
Az EC Democrata labdarúgói
A CR Brasil labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek